29-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 апреля по 4 декабря 1967 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо».

Класс «А»

Первая группа «А». Итоговая таблица 

«Зенит» Ленинград в честь 50-летия Октябрьской революции оставлен в первой группе «А» вопреки спортивному принципу; чемпионат в 1968 году расширен до 20 команд.

Лучший бомбардир — Михаил Мустыгин («Динамо» Минск) — 19 голов в 29 матчах.

Вторая группа «А» 

Чемпионат СССР 1967 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
 на первом этапе 59 клубов в трёх подгруппах определяли участников финальных турниров (лучшие команды в каждой подгруппе в финал за 1-3 места и вторые команды в каждой подгруппе в финал за 4-6 места);
 на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли путёвку в первую группу.

Финал за 1-3 места. Матч за 1-е место

Класс «Б»

Союзные республики. Финал

РСФСР. Финал 
Финал чемпионата СССР 1967 года среди команд РСФСР в классе «Б» проходил в Махачкале.

УССР. Финал

Средняя Азия и Казахстан. Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона